
Termin -{Cf}- ima više značenja.

 Kalifornijum, hemijski element.
 -{.cf}-, najviši Internet domen za Centralnoafričku Republiku.
 Fluorometilidin, hemijsko jedinjenje
 Regulator cistično fibrozne transmembranske provodnosti, membranski transporter